«Ленинград» — малоформатный дальномерный фотоаппарат с встроенным пружинным вайндером, выпускавшийся с 1956 до 1968 года на ленинградском ГОМЗ. Всего выпущено 76 385 штук (по другим данным — 71 000). Считается одним из самых совершенных серийных советских фотоаппаратов, разработанных без каких-либо заимствований у иностранных аналогов. Советский стенд с фототехникой, в состав которого входил «Ленинград», получил «Гран-при» на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году.

Особенности 
«Ленинград» стал результатом разработок, начавшихся в ГОИ им. Вавилова ещё в 1947 году. Первый прототип под названием «ГОИ» имел совершенно другую конструкцию с металлическими шторками затвора и без какого-либо пружинного двигателя. По некоторым данным, в этих камерах тестировался разработанный Александром Гельгаром веерный затвор, позднее использованный в серийных «Киев-10» и «Киев-15». Для крепления сменной оптики в целях её унификации выбран байонет «Киев». Первые опытные образцы были представлены на Всесоюзной выставке отечественного приборостроения в 1949 году и включены в производственные каталоги.

Завершились разработки под руководством И. Шапиро на ГОМЗ, где и был налажен выпуск первой версии камеры. Её особенностью было так называемое «пульсирующее» выравнивание фотоматериала: при взводе затвора прижимной столик отводится, освобождая путь плёнке, а перед съёмкой прижимается вплотную. Кроме того, фотоаппарат снабжался оригинальным курковым взводом с прямолинейным перемещением рычага вдоль задней стенки. В 1952 году выпущена опытная партия фотоаппарата с металлическим затвором и пульсирующим прижимом. База дальномера первой версии составляла 90 мм. Для фотоаппарата разработаны три объектива в соответствующих оправах: «Уран-14» 35/2,5; «Юпитер-3» 50/1,5 и «Индустар-33» 80/2,8. 

В 1954 году первоначальная конструкция была признана неудачной и полностью переработана, получив обычный матерчатый затвор и резьбу М39×1. Крупносерийный выпуск начат лишь в 1956 году, когда конструкция фотоаппарата была полностью переработана и он получил традиционный матерчатый затвор и обычный прижимной столик. Главной конструктивной особенностью серийной камеры является наличие пружинного вайндера, позволявшего производить съёмку с частотой до 3 кадров в секунду и протягивать до 10 кадров за один завод. При этом серийная съёмка на массовых камерах была недоступна, и каждый следующий кадр взводился только после освобождения кнопки спуска. Существовали заводские прототипы, поддерживающие серийную съёмку с увеличенной до 6 кадров в секунду частотой, но серийно они не выпускались. Из-за скоростной протяжки для зарядки плёнки пригодны только шторные двухцилиндровые кассеты ФКЦ типа Contax. На базе «Ленинграда» было создано несколько камер для работы в космосе. Кроме того, существовали опытные образцы зеркальной версии фотоаппарата под названием «Оптимист».

Видоискатель телескопический (типа Альбада), совмещённый с дальномером. Номинальная база дальномера 57 мм. В поле зрения видоискателя нанесены постоянные рамки соответственно сменным объективам 50 мм, 85 мм и 135 мм, имеется автоматическая поправка параллакса в горизонтальной плоскости. Общее видимое поле видоискателя соответствует полю зрения объектива с фокусным расстоянием 35 мм. Главная особенность визира — отсутствие более привычного для дальномерных камер пятна со сдвоенным изображением. Вместо него используется т. н. «площадка зеркального отображения», которая, благодаря общей яркости видоискателя, позволяет легко фокусироваться даже при очень низком освещении.

Фотоаппарат комплектовался штатным объективом «Юпитер-8» 2/50 мм либо «Юпитер-3» 1,5/50 мм.
Сменная оптика имеет резьбу M39×1 и рабочий отрезок 28,8 мм (идентично фотоаппаратам «Leica», «ФЭД», «Зоркий»). Однако из-за конструктивного выступа корпуса непосредственно под верхней крышкой камеры, нет возможности использовать складные советские объективы с поводком («Индустар-22» и т. п.).

Условно различают три серийных выпуска, отличавшихся количеством винтов на передней панели камеры, рядом выдержек и некоторыми другими деталями:
 первый выпуск (1956—1958 годы) — со «старым» рядом выдержек, более сложной конструкцией головки обратной перемотки. Два винта слева от объектива, т. н. «двухвинтовой». Упрощённая конструкция каркаса дальномера.
 второй выпуск (1959—1961 годы) — со «старым» рядом выдержек. Четыре винта на передней панели, по два справа и слева от объектива. Упрощена конструкция головки обратной перемотки. Конструкция каркаса дальномера улучшена.
 третий выпуск (1961—1968 годы) — с «новым» рядом выдержек. Четыре винта, надписи на головке обратной перемотки нанесены краской. С 1964 года эмблема ГОМЗ заменяется эмблемой ЛОМО.

Из-за своей высокой стоимости (125 рублей) и низкой надёжности некоторых узлов не получил широкого распространения. Сейчас «Ленинград» представляет большой интерес для коллекционеров.

Технические характеристики

Интересные факты 
Уникальный экземпляр опытного образца первого варианта камеры, созданного в ГОИ в конце 1940-х годов, в 2020 году выставлен в Вене на аукцион по цене, превышающей 80 тысяч долларов.

См. также 
 ЛОМО-135
 Nikon SP
 Robot (фотоаппарат)

Примечания

Источники

Литература 
 

 

 

 

 

 Jean Loup Princelle. Made in USSR. The Authentic Guide To Russian And Soviet Cameras. — Le Reve Edition, 2004.

Ссылки 
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. «Ленинград»
 Обзор фотоаппарата «Ленинград» в клубе «Дальномер»
 Детальные изображения на nightphoto.com
 Инструкция на «Ленинград»

Фотоаппараты по алфавиту
Дальномерные фотоаппараты
35-мм фотоаппараты
Фотоаппараты ЛОМО
Фотоаппараты, появившиеся в 1956 году